Frontlader steht für:
 Frontlader (Traktor), ein Hubwerkzeug an Traktoren
 Frontlader, ein Müllwagen, der Müllcontainer mittels einer an der Vorderseite montierten Hebevorrichtung aufnimmt und über die Fahrerkabine hinweg in den Sammelbehälter entleert.
 Frontlader, eine Waschmaschine, die von vorn befüllt wird.
 Frontlader, die im Regal gebräuchliche Version eines Kassettenrekorders, im Gegensatz zum Toplader (dessen Kassettenfach von oben zugänglich ist).

Siehe auch: